Baringer ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Baringer (* 1955), österreichischer Schriftsteller
 Tyrell Baringer-Tahiri (* 1994), Fußballspieler der Cook-Inseln

Siehe auch:
 Barringer